1955 Голяма награда на Аржентина е 3-то за Голямата награда на Аржентина и първи кръг от сезон 1955 във Формула 1, провежда се на 16 януари 1955 година на пистата Оскар Галвес в Буенос Айрес, Аржентина.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 
 Генерално класиране при пилотите

Източници 
 

Голяма награда на Аржентина